Це Список країн за виробництвом яблук. В 2012 році всього у світі було вирощено 76,378,700 тонн яблук.

2015

>1,000,000 тонн

2008

Посилання 
 FAOSTAT — Crops  — база даних врожаїв.
 Виробинцтво яблук за країною (статистика USDA) 

Яблука
яблук
Садівництво
Сільське господарство за країною
Міжнародні рейтинги